Acrorchis – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Jest to takson monotypowy obejmujący tylko gatunek Acrorchis roseola Dressler występujący w Ameryce Środkowej.

Przypisy 

Epidendronowe